Colonia est un nom propre, qui désigne notamment :

Toponymes 
Colonia est le nom de plusieurs villes, souvent traduit par Colonie en français.

Asie mineure 
 Colonia in Armenia, ville antique d'Arménie Mineure.

Brésil 
 Hôpital Colônia de Barbacena, un hôpital psychiatrique.

États-Unis 
 Colonia, census-designated place située dans le New Jersey ;
 Colonia, ville informelle . Les colonias sont généralement situées à moins de  de la frontière avec le Mexique.

Micronésie 
 Colonia, une ville des États fédérés de Micronésie, capitale de l'État de Yap ;
 Kolonia, ancienne capitale fédérale des États fédérés de Micronésie, capitale de l'État de Pohnpei.

Uruguay 
 Colonia, le département du sud ouest du pays ;
 Colonia del Sacramento, la capitale du département de Colonia ;
 Colonia 18 de Julio, une ville située dans le département de Salto ;
 Colonia Concordia, une ville située dans le département de Soriano ;
 Colonia Cosmopolita, une ville située dans le département de Colonia ;
 Colonia Itapebí, une ville située dans le département de Salto ;
 Colonia Valdense, une ville située dans le département de Colonia.

Patronyme 

 Sarita Colonia (1914-1940), péruvienne à qui on attribue la capacité de réaliser des miracles ;
 Adam Louisz Colonia (1572-1651), peintre néerlandais ;
 Isaac Colonia (1611-1663), peintre néerlandais, fils d'Adam Louisz ;
 Adam Colonia (1634-1685), peintre néerlandais, fils d'Isaac.

Biologie 
 Colonia, un genre animal, de tyrannidés (passeraux).

Musique 
 Colonia, un groupe de musique croate.
 Colonia, album du groupe A Camp.

Cinéma 
 Colonia, film allemand réalisé par Florian Gallenberger sorti en 2015

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme